Hall Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hall Township (Illinois)
 Hall Township (Indiana)
 Hall Township (North Carolina)
 Hall Township (North Dakota)
 Hall Township (South Dakota)